bariton (instrument), een koperen blaasinstrument
 bariton (strijkinstrument), een bepaald strijkinstrument
 bariton (zangstem), een bepaald stemtype
 baritongitaar, een elektrische gitaar die een kwart lager gestemd is dan een gewone elektrische gitaar
 baritonsaxofoon, een soort saxofoon